

Айнаколь — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Айнаколь — аул, Буландинський район, Акмолинська область
 Айнаколь — село, Кизилординська міська адміністрація, Кизилординська область